Раминген може бити:

 Раминген (Баварска), општина у округу Унтералгој, у њемачкој покрајини Баварска.
 Раминген (Виртемберг), општина у округу Алб-Донау-Крајс, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.